René Just Haüy (1743-1822), Franse mineraloog
 Valentin Haüy (1745-1822), oprichter van de eerste blindenschool te Parijs. Broer van René.

Franse achternaam